DPAG steht für:
 Deutsche Post AG
 Deutsche Petroleum-Aktiengesellschaft, eine Vorgängergesellschaft der Deutschen BP AG

DPAG